Fatal Instinct ist der Titel dreier Filme:

 Fatal Instinct (2014), ein US-amerikanischer Cop-Thriller mit Richard Burgi aus dem Jahr 2014
 Fatal Instinct (1992), eine US-amerikanische Film-noir-Parodie mit Michael Madsen aus dem Jahr 1992
 Crazy Instinct, Originaltitel: Fatal Instinct, eine US-amerikanische Krimikomödie aus dem Jahr 1993